Выборы в Московскую областную думу седьмого созыва состоялись в Московской области 19 сентября 2021 года в единый день голосования одновременно с выборами в Государственную думу.

Избирается 50 депутатов по смешанной избирательной системе. 25 депутатов избираются по партийным спискам (пропорциональная система) для которых установлен 5%-й барьер, а распределение мест между списками, получившими более 5% голосов, происходит по формуле. Другие 25 депутатов избираются по одномандатным округам (мажоритарная система), побеждает набравший большинство голосов. Срок полномочий — пять лет.

На 1 января 2021 года в области было зарегистрировано  избирателей..

Избирательная комиссия Московской области (Мособлизбирком) состоит из 14 членов с правом решающего голоса. Действующий состав сформирован в декабре 2016 года на 5 лет до декабря 2021 года. Половина членов комиссии назначена Московской областной думой, другая половина — губернатором Московской области. Председатель избирательной комиссии — Илья Берёзкин (избран 22 ноября 2018 года).

Ключевые даты 
 17 июня депутаты Мособлдумы назначили выборы на дату единого дня голосования — 19 сентября 2021 года
 18 июня избирательная комиссия утвердила календарный план выборов и опубликовала расчёт числа подписей, необходимых для регистрации кандидата (следующие 3 дня после публикации решения о назначении выборов)
 с 19 июня по 19 июля — период выдвижения кандидатов партиями (30 дней после публикации решения о назначении выборов)
 с 19 июня по 1 августа до 18:00 — период выдвижения кандидатов в порядке самовыдвижения (заканчивается за 48 дней до дня голосования)
 сбор подписей — со дня оплаты изготовления подписных листов до 4 августа
 с 5 июля по 4 августа до 18:00 — период регистрации списков кандидатов и кандидатов по округам
 с 21 августа по 17 сентября — период агитации в СМИ
 17-19 сентября — дни голосования

Кандидаты

Регистрация 
Для регистрации областных списков кандидатов партиям необходимо собрать подписи избирателей в количестве 0,5%.

Для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, необходимо собрать подписи избирателей в количестве 3%

29 апреля избирком Московской области утвердил список из 10 партий, имеющих право выдвигать своих кандидатов, без сбора подписей:

 Единая Россия
 Зелёные
 Коммунисты России
 Коммунистическая партия Российской Федерации
 Либерально-демократическая партия России
 Новые люди
 Родина
 Российская партия пенсионеров за социальную справедливость
 Справедливая Россия — Патриоты — За правду
 Яблоко

По партийным спискам

По округам 
Московская область разделена на 25 избирательных округов. Схема одномандатных избирательных округов была определена избиркомом Московской области в октябре 2015 года, а в декабре 2015 года утверждена думой сроком на 10 лет. На 1.07.2015 в области числилось 5 571 639 избирателей, а средняя норма представительства составляла 222 866 человек. Меньше всего избирателей было в Люберецком округе № 11 (201 857), больше всего в Ступинском № 22 (243 228). К 2021 году количество избирателей изменилось. Также за 6 лет было проведено реформирование и укрупнение муниципальных образований.

Примечания

Ссылки 
 Избирательная комиссия Московской области.
 Выборы на сайте ЦИК РФ

Мо
Мо
2021 год в Московской области
2021